Plaza Francia, puede referirse a:

Plaza Intendente Alvear, popularmente llamada por costumbre Plaza Francia en Buenos Aires, Argentina.
Plaza Francia, en Buenos Aires, Argentina.
Plaza Francia, denominada también Plaza Altamira, en Caracas, Venezuela.
Plaza Francia, en Junín, Argentina.
Plaza Francia, estación del subte de Buenos Aires.
Plaza Francia, en Lima, Perú